Плехановское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Кунгурском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — село Плеханово.

История 
Президиум Уральского облисполкома 27 февраля 1924 года утвердил образование Кунгурского района, а в нём 30 сельских советов. В Плехановский сельский совет входило 16 населённых пунктов, где проживало 2646 человек. Исполком находился в д. Парашино в кирпичном двухэтажном здании. В 1929 году Исполком переводится в село Плеханово. Первым председателем Совета был Мальгин Иван Петрович, секретарём Совета Мотыгин Александр Михайлович.

На территории сельсовета было расположено 6 начальных школ: Плехановская, Полетаевская, Парашинская, Лягушинская, Комаровская, Плешковская. В 1942 году Плехановская школа преобразована в семилетную. В связи с изменением уровня жизни 2009 году на территории Плехановского сельского поселения существует одна школа-сад.

В 1992 году Плехановский сельский Совет народных депутатов реорганизован в администрацию Плехановского сельсовета Кунгурского района Пермской области.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пермской области от 27 декабря 2004 года № 1987-436 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермской области»

Законом Пермского края от 9 декабря 2020 года упразднено 22 декабря 2020 года в связи с объединением Кунгура и Кунгурского муниципального района в Кунгурский муниципальный округ, все сельские поселения упразднены.

Население

Состав сельского поселения

Инфраструктура 
В 1993 году совхоз «Плехановский» реорганизован в ТОО «Плехановское». В 1992—1994 гг. на территории сельсовета организовано 29 фермерских хозяйств. В 1998 году тракторный цех ликвидирован.

В 2003 году из села Филипповка в Плеханово переведено поселковое отделение милиции.

На территории сельсовета расположены Плехановский участок КЭС, МУП «ЖКХ», Плехановская средняя школа, Центр досуга, плехановская библиотека, плехановская поликлиника, поселковое отделение полиции.

Примечания 

Муниципальные образования Кунгурского района
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году